Статья описывает дисциплинарные нарушения на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Статистика 

 Общее количество жёлтых карточек: 168 (за 48 матчей)
 Жёлтых карточек в среднем за матч: 3,5
 Общее количество красных карточек: 2 (за 48 матчей)
 Красных карточек в среднем за матч: 0,04
 Первая жёлтая карточка: Саад аль-Шиб — Катар — Эквадор
 Первая красная карточка: Уэйн Хеннесси — Уэльс — Иран
 Самая быстро показанная ЖК: 4-я минута — Азиз Бехич — Австралия — Дания
 Самая быстро показанная ЖК после выхода на замену: 76-я минута (5 минут после выхода на замену) — Пшемыслав Франковский — Мексика — Польша
 Самая поздняя ЖК без дополнительного времени (овертайм): 90+10-я минута — Келлин Акоста — США — Уэльс, Хосе Мария Хименес — Гана — Уругвай, Эдинсон Кавани — Гана — Уругвай, Саша Лукич — Сербия — Швейцария
 Самая поздняя ЖК с учётом дополнительного времени (овертайма): 90+10-я минута — Келлин Акоста — США — Уэльс, Хосе Мария Хименес — Гана — Уругвай, Эдинсон Кавани — Гана — Уругвай, Саша Лукич — Сербия — Швейцария
 Самое быстрое удаление: 86-я минута — Уэйн Хеннесси — Уэльс — Иран
 Самое позднее удаление: 90+3-я минута — Венсан Абубакар — Камерун — Бразилия
 Самый маленький промежуток времени между предупреждениями: 12 минут — Венсан Абубакар — Камерун — Бразилия (первое предупреждение на 81-й минуте, второе — на 90+3-й минуте)
 Самое большое количество ЖК (команда): 14 — Саудовская Аравия
 Наименьшее количество ЖК (команда): 0 — Англия
 Наибольшее количество ЖК (игрок): 2 — Алиреза Джаханбахш, Джегсон Мендес, , Франсиско Кальво, Амаду Онана, Идрисса Гейе, 
 Наибольшее количество КК (команда): 1 — Уэльс, Камерун
 Наибольшее количество ЖК (матч): 11 — Сербия — Швейцария
 Наибольшее количество КК (матч): 1 — Уэльс — Иран, Камерун — Бразилия
 Наименьшее количество ЖК (матч): 0 — Германия — Япония, Англия — США
 Самое большое количество показанных карточек: 11 (11 жёлтых) — Сербия — Швейцария
 Количество пенальти: 14
 Пенальти реализовано: 9
 Реализация пенальти: 64 %

Нарушения

По матчам

По арбитрам

Предупреждения и удаления 
В графе «Клуб, за который он выступает» указан клуб футболиста по состоянию на середину сезона 2022/2023, то есть тот, откуда футболист непосредственно прибыл на чемпионат мира.

 Одна прямая красная карточка

 Одна непрямая красная карточка

 3 жёлтые карточки

 2 жёлтые карточки

 1 жёлтая карточка

Чемпионат мира по футболу 2022